„Слана во цутот на бадемите” је југословенски и македонски ТВ филм из 1983. године. Режирао га је Илија Филиповски а сценарио је написао Мето Јовановски.

Улоге 

|-
|Горан Илић || 
|-
|Виктор Мирчевски || 
|-
|Весна Пешева || 
|-
|Благоја Спиркоски Џумерко || 
|-
|Милица Стојанова || 
|-
|Мајда Тушар || 
|}

Спољашње везе 
 
Југословенски филмови
Македонски филмови
Филмови 1983.
Телевизијски филмови
Телевизијске драме